Altes Schulhaus steht für:
 Altes Schulhaus Bargau
 Altes Schulhaus (Friedberg)
 Altes Schulhaus (Hambach)
 Altes Schulhaus (Oberderdingen) 
 Altes Schulhaus (Schlanders) 
 Höhlenmuseum Altes Schulhaus Frasdorf
Siehe auch:
Alte Schule